Алессандро Кортини (; род. 24 мая 1976, Болонья) — итальянский музыкант, более известный по работе с американской группой Nine Inch Nails, как фронтмен электронно-альтернативной группы Modwheelmood и как ритм-гитарист The Mayfield Four. В январе-феврале 2009 Кортини отметился рядом выступлений в Канаде со своим сольным проектом blindoldfreak.

Карьера 
Алессандро Кортини родился в городе Болонья, но вырос в Форли. Кортини переехал из Италии в Соединённые Штаты, чтобы изучить гитару в Голливудской консерватории. После получения высшего образования, он на некоторое время оставил гитару и решил сосредоточиться на клавишных. В 2001—2002 гг, Кортини отправился в тур в качестве гитариста с Mayfield Four в поддержку их альбома «Second Skin». Преподавав некоторое время в Голливудской консерватории, он увидел объявление о прослушивании в Nine Inch Nails. Резнор, утверждал, что Алессандро Кортини «сразу же подошел». Он говорил:

Когда Алессандро вошёл, моей первой мыслю, было то, что он не совсем тот, кто мне нужен. Он был настойчив, но кроток, не тот агрессивный типаж, с которым ассоциируются Nine Inch Nails. Потом он начал играть, и через секунд тридцать я понял «Вот этот парень!» Я никогда в дальнейшем не сожалел о своем выборе. Не пытаясь подражать Чарли [Клоузеру], Алессандро погружается в музыку настолько, насколько это возможно. 

Кортини был клавишником в составе для «живых» выступлений Nine Inch Nails во время туров Live: With Teeth (2005 −2006) и Year Zero Performance 2007 (2007). Осенью 2006 года Кортини внёс свой вклад в программу Recording Artist Program, выступив консультантом на тему обучения студентов индивидуально. После этого он продолжил тур (преимущественно за пределами США) с Nine Inch Nails в поддержку альбома «Year Zero». В сентябре 2007 года Резнор расформировал «живой» состав. Судя по фотографиям, появлявшимся на официальном сайте группы в последующие месяцы, Алессандро вместе с Трентом Резнором, Аттикусом Россом, Эдрианом Белью записывал альбом 2008 года «Ghosts I–IV». Кортини также присоединился к группе во время тура Lights In The Sky Over North/South America 2008. 13 декабря 2008 года было объявлено, что он покидает Nine Inch Nails ради других проектов.

Кортини также является фронтменом лос-анджелесской группы Modwheelmood, которую он сформировал вместе с экс-гитаристом Abandoned Pools Пеле Хиллстромом.
На счету группы несколько EP, а также ремикс на песню «The Great Destroyer», вошедший в альбом Year Zero Remixed.

С сентября 2009 недолго заменял Моргана Николлза в группе Muse.

Дискография

С Modwheelmood 
 ? (2003)
 Enemies & Immigrants (2006)
 Pearls to Pigs, Vol. 1 (2007)
 Pearls to Pigs, Vol. 2 (2008)
 Pearls to Pigs, Vol. 3 (2008)

С Nine Inch Nails 
 With Teeth (2005)
 Year Zero (2007)
 Ghosts I-IV (2008)
 The Slip (2008)
 Hesitation Marks (2013)

С Ladytron 
 «Velocifero» (2008) — продюсер

Ремиксы 
 Nine Inch Nails «The Great Destroyer» на альбоме ремиксов Year Zero Remixed (2007)
 Ladytron «Ghosts» на сингле «Ghosts» (2008)
 Yoav «Adore Adore» (ремикс, 2008)
 Yoav «Beautiful Lie» (ремикс, 2008)

Видеография 
 Beside You In Time, Nine Inch Nails (2007)

Примечания

См. также 
 Modwheelmood
 Nine Inch Nails

Рок-музыканты Италии
Музыканты Nine Inch Nails
Музыканты по алфавиту
Музыканты в стиле индастриал
Клавишники Италии
Авторы-исполнители Италии
Члены Зала славы рок-н-ролла